Estrelas
Gamma Centauri — da constelação do Centauro
Gamma Canis Majoris - da constelação do Cão Maior

Desambiguações de astronomia